Pennock ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Pennock (1944–2021), US-amerikanischer Schauspieler
 Herb Pennock (1894–1948), US-amerikanischer Baseballspieler
 Raymond Pennock, Baron Pennock (1920–1993), britischer Politiker

Pennock ist der Name folgender Unternehmen:
 Carrosseriefabriek Pennock, ein niederländischer Hersteller von Schienenfahrzeugen und Karosserien (1886–1954)

Pennock heißt der Ort
 Pennock (Minnesota) in den USA